Romitelli peut désigner :
 Fausto Romitelli (1963-2004), compositeur italien ;
 Giancarlo Romitelli (1936-), réalisateur et scénariste italien.